Освобождение животных:

 Освобождение животных — общественное движение
 Освобождение животных — книга Питера Сингера

См. также 
 Права животных
 Фронт освобождения животных